Droga krajowa nr 17 (Czechy)
 Droga krajowa nr 17 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A17